Rovaniemi ist der Name für:
 Rovaniemi, die Hauptstadt der finnischen Landschaft Lappland
 Rovaniemi (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft in der finnischen Landschaft Lappland
 (1518) Rovaniemi, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Rovaniemi PS, ein finnischer Fußballverein